Mui ist ein chinesischer Familienname in kantonesischer Aussprache (梅 hochchinesisch Mei)

Mui ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Mui (, 1963–2003), chinesische Sängerin und Schauspielerin
 Ann Mui (, 1959–2000), chinesische Sängerin und Schauspielerin
 Mui Ching Yeung (* 1993), chinesischer Hürdenläufer (Hongkong)
 Ng Mui (), eine chinesische Nonne, die als Erfinderin der Kampfkunst Wing Chun (Kung Fu) gilt

Mui steht für:
 Mui (Fluss), rechter Nebenfluss des Omo (Fluss) im Omo-Nationalpark, Äthiopien
 Mui (Saaremaa), Dorf der Gemeinde Saaremaa, Estland

Mui ist außerdem eine rheiderlandische Version des Morgen- und Universalgrußes:
 Moin

mui steht für:
 Musi (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache in und um Palembang auf Sumatra

MUI steht für:
 Magic User Interface, eine Bedienoberfläche für Amiga-Rechner
 Medizinische Universität Innsbruck, eine österreichische Universität
 Modern User Interface, eine Erweiterung für Nullsoft-Scriptable-Install-System-Installer
 Multilingual User Interface, ein Paket zur Lokalisierung von Microsoft Windows und Office
 Muir Army Airfield (IATA-Code), Militärflughafen in Fort Indiantown Gap, Lebanon County, Pennsylvania

Siehe auch:
 MUY

Abkürzung